Aelurillus blandus — вид пауков рода Aelurillus из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae).

Распространение 
Восточное Средиземноморье: Греция, Крит.

Описание 
Пальпы самцов жёлтые, покрыты белыми волосками. Эмболюс зубцевидный на конце. Ппросома темно-коричневая, с белым дорзальным центральным пятном. Стернум коричневый. Хелицеры оранжево-коричневые. Ноги коричневато-жёлтые. Бёдра с длинными белыми волосками. Опистосома серо-коричневая. Спиннереты желтовато-серые.
Длина просомы самцов: 3,2 мм. Длина тела самцов: 4,1-5 мм. Длина просомы самок: 2,1 мм. Длина тела самок: 4,1 мм. Вид  был впервые описан французским арахнологом Эженом Симоном в 1871 году под первоначальным названием Attus blandus Simon, 1871.

Примечания

Ссылки 
 World Spider Catalog (2018) World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed on 14.01.2018. doi: 10.24436/2
 Simon E. (1871). Revision des Attidae europeens. Supplement a la monographie des Attides (Attidae Sund.) — Annales de la Société entomologique de France, Bulletin, Paris: (5) 1: 125–230, 330-360. [155 (D♂)].

Aelurillus
Животные, описанные в 1871 году
Паукообразные Европы
Таксоны, описанные Эженом Симоном